Наше життя (газета УТОГ)
 Наше життя (газета, Бобровиця)
 Наше життя (часопис)